Мабрук Зајед (рођен 11. фебруара 1979. у Ријаду, Саудијска Арабија) је професионални фудбалер и репрзентативац Саудијске Арабије који наступа у фудбалском клубу Ал Итихад из Саудијске Арабије. 
Маркос Пакета селектор репрезентације Саудијске Арабије уврстио је Мабрука Заједу у тим за Светско првенство у фудбалу 2006. у Немачкој. Мабрук Зајед игра на позицији голман.

Спољашње везе 

Рођени 1979.
Фудбалери Саудијске Арабије
Фудбалски голмани
Фудбалери Ал Итихада
Фудбалери на Светском првенству 2006.